Masvingo se poate referi la:

 Masvingo, oraș în Zimbabwe
 Masvingo, provincie în Zimbabwe

Nume proprii